Ту́нкин — фамилия.
 
 Тункин, Григорий Иванович (1906—1993) — советский юрист-международник.

 Тункина, Ирина Владимировна (род. 1960) — российский историк, специалист в области истории науки и архивоведения.